Maisoncelle (Luxemburg), een gehucht in de gemeente Léglise in de Belgische provincie Luxemburg.
 Maisoncelle (Luik), een gehucht in de gemeente Beauraing in de Belgische provincie Luik.

 Maisoncelle (Ardennes)
 Maisoncelle (Pas-de-Calais)
ook:
Maisoncelle-et-Villers, Ardennes
Maisoncelle-Saint-Pierre, Oise
Maisoncelle-Tuilerie, Oise